Трубинский сельский округ

Московская область 

 Трубинский сельский округ Щёлковского района (1994—2006)

Тверская область 

 Трубинский сельский округ Ржевского района (до 2005 года)